Sant pode ser:

Gus Van Sant
Sant Ramon
Alfred Sant

Ver também
 Șanț

Desambiguações de topônimos